Чоколи Ночоевич Квачахия, другой вариант имени — Чоколе (1898 год, село Окуми, Сухумский округ, Кутаисская губерния, Российская империя — 6 ноября 1972 года, село Окуми, Гальский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР) — бригадир колхоза имени Ленина Гальского района, Абхазская АССР, Грузинская ССР. Лауреат Сталинской премии (1946). Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Совета Абхазской АССР и Верховного Совета Грузинской ССР.

Биография 
Родился в 1898 году в крестьянской семье в селе Окуми Сухумского округа. С раннего детсва трудился в сельском хозяйстве. Окончил школу по ликвидации неграмотности. Во время коллективизации в начале 1930-х годов вступил в местную сельскохозяйственную артель, которая в последующем преобразована в колхоз имени Ленина Гальского района (председатель — Георгий Гуджаевич Джгубурия (1930—1950), с 1950 года — Гетия Е.К). С 1932 года — бригадир многоотраслевой бригады в этом же колхозе. Неоднократно участвовал во Всесоюзных сельскохозяйственных выставках.

В послевоенное время стал инициатором социалистического соревнования за высокие урожаи кукурузы в Абхазской АССР. В 1946 году был удостоен Сталинской премии за «коренные усовершенствования методов производства и внедрение передовых приёмов агротехники, обеспечивших получение в течение ряда лет высоких урожаев кукурузы — свыше 100 центнеров с гектара».

В 1947 году бригада под его руководством собрала в среднем с каждого гектара по 71,9 центнера на участке площадью 6 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высоких урожаев кукурузы в 1947 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 702).

Этим же Указом званием Героя Социалистического Труда был награждён его звеньевой Джоджо Пахвалович Гамисония.

С 1938 года неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР 1 — 8 созывов и депутатом Верховного Совета Грузинской ССР.

После выхода на пенсию проживал в родном селе Окуми Гальского района. Умер в 1972 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1948; 19.04.1951)
 Орден «Знак Почёта» (24.02.1946)
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)
 Медаль «За трудовую доблесть» (02.04.1966)
 Большая серебряная (1941) и малая серебряная (1940) медали ВСХВ.
 Сталинская премия за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (26.06.1946)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Герои Социалистического Труда Абхазии
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Абхазской АССР